Wolf steht für Orgelbauer:
 Konrad Wolf (Orgelbauer), Schweiz
 Vogtländischer Orgelbau Thomas Wolf, Sachsen
Siehe auch:
 Wolff (Orgelbauer)